В род Asaphidion включают 40 видов.

Систематика 
 род: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид:

Примечания 

Asaphidion